

Niemcy 
 Langenbach – gmina w Bawarii, w powiecie Freising
 Langenbach – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Kusel
 Langenbach bei Kirburg – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Westerwald
 Langenbach – dzielnica miasta Vöhrenbach w Badenii-Wirtembergii
 Langenbach – dzielnica miasta Bad Marienberg (Westerwald) w Nadrenii-Palatynacie
 Langenbach – dzielnica miasta Schwarzenbach an der Saale w Bawarii
 Langenbach – dzielnica miasta Mühltroff w Saksonii
 Langenbach – dzielnica gminy Nümbrecht w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Langenbach – dzielnica gminy Weilmünster w Hesji
 Langenbach – dzielnica gminy Geroldsgrün w Bawarii
 Langenbach – dzielnica gminy Langenweißbach w Saksonii
 Langenbach – dzielnica gminy Schleusegrund w Turyngii
 Langenbach – potok w Hesji, dopływ Weil
 Langenbach – potok w Badenii-Wirtembergii, dopływ Kinzig

Osoby 
 Anneliese Langenbach (1926–2008), niemiecka rzeźbiarka
 Ulrich Langenbach (ur. 1950), niemiecki malarz, grafik